Премія імені Миколи Гоголя:
 Державна Премія імені М.В. Гоголя за найкращі літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості М. В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.
 Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя «Тріумф» — недержавна премія, заснована у 1998 році Чернігівським медіа-клубом за сприяння Національної спілки письменників України та міжнародних громадських організацій.
 Премія імені Миколи Гоголя (Гоголівська премія) — премія за за російськомовні літературні твори, заснована Національною спілкою письменників України, літературним журналом «Радуга» і культурно-просвітницьким центром «Alex Art House» у 2008 році.
 Полтавська міська премія імені М. В. Гоголя серед учнівської та студентської молоді — щорічна міська літературна премія, започаткована в Полтаві у 2009 році з метою гідного пошанування письменника. Присуджується в трьох вікових групах (молодша: 13 — 15 років, середня: 16 — 18 років, старша: 19 — 28 років).
 Літературна премія імені М. В. Гоголя — російська літературна премія. Заснована у 2003 році Спілкою письменників Санкт-Петербурга.
 Літературна премія ім. М. В. Гоголя в Італії — літературна громадська премія, що була заснована в 2009 році Фондом першого президента Росії Бориса Єльцина до 200-річчя з дня народження М. В. Гоголя. З 2011 року партнером цього літературного проєкту стала Україна.

Примітки 

Об'єкти, названі на честь Миколи Гоголя